Cinque unità della US Navy sono state battezzate Chesapeake dalla baia omonima.

 – fregata a vela con 38 cannoni
USS Chesapeake – sloop ribattezzato  nel 1799 quando era ancora in costruzione
USS Chesapeake – veliero impiegato come nave scuola dal 1900 al 1910; ribattezzato  nel 1905
 – nave salvataggio in servizio dal marzo all'ottobre 1919
SS Chesapeake (AOT-5084) – petroliera non commissionata in servizio nel Military Sealift Command dal 2000

Note 

Chesapeake